EMS o Ems puede referirse a:

 EMS, sigla de "Electronics Manufacturing Services", Servicios de Producción Electrónica.
 EMS, sigla de Escala Macrosísmica Europea, una escala utilizada para medir la intensidad de los terremotos.
 EMS, sigla de "Expanded Memory Specification", Especificación de Memoria Expandida.
 EMS, sigla de Express Mail Service, un servicio de correo expreso internacional, ofrecido por los miembros de la "Unión Postal Universal".
 Ems, abreviatura de "etilmetanosulfonato" o metanosulfonato de etilo, un agente mutagénico.
 Ems, abreviatura de "educación media superior".
 EMS, sigla de "Environmental Management System", Sistema de Manejo Ambiental